Christof Innerhofer, italijanski alpski smučar, * 17. december 1984, Bruneck, Italija. 

Svojo kariero je začel kot smukač, kjer ima v svoji karieri tudi največ uspehov. Je dobitnik zlate medalje na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2011 v superveleslalomu. 

Svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel leta 2008 na smuku v domačem Bormiu.

Na Zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju osvojil dve olimpijski medalji - smukaško srebro in kombinacijski bron.

Življenje 
Innerhofer, rojen v Brunecku, živi v Gaisu na Južnem Tirolskem.

Rezultati v svetovnem pokalu

Stopničke
6 zmag – (4 Smuk, 1 Superveleslalom, 1 Alpska kombinacija)
12 stopničk – (7 Smuk, 3 Superveleslalom, 2 Alpska kombinacija)

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Italijanski alpski smučarji
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Olimpijski tekmovalci za Italijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Italijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Italijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022